Der Begriff Europäische Bankenaufsicht wird verwendet für:

 Europäische Bankenaufsichtsbehörde, eine Agentur der Europäischen Union, deren zentrale Aufgabe die Entwicklung von einheitlichen Aufsichtsstandards für Banken ist.
 Europäisches Finanzaufsichtssystem, ein System von Behörden und Ausschüssen der Europäischen Union zur Finanzmarktaufsicht.
 Einheitlicher Bankenaufsichtsmechanismus, die 2014 umgesetzte Übertragung der Aufsicht über Großbanken in der Eurozone auf die Europäische Zentralbank.